Rantzau-Breitenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Kuno zu Rantzau-Breitenburg (1805–1882), deutscher Jurist, Gutsherr und Amateur-Architekt
 Otto Graf zu Rantzau-Breitenburg (1922–2013), deutscher Politiker, Land- und Forstwirt

Siehe auch:
 Rantzau (Adelsgeschlecht)